Rummenigge ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Heinz Rummenigge (* 1955), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Michael Rummenigge (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Rummenigge (* 1951), deutscher Fußballspieler